2. Deutsche Volleyball-Bundesliga Süd 2017/18 steht für:
* 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2017/18 (Frauen)
 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2017/18 (Männer)